Arthothelium — рід грибів родини Arthoniaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Класифікація 
До роду Arthothelium відносять 213 видів:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A.B. 1852. Ricerche sull'autonomia dei licheni crostosi. :1-221 - P.54

Роди грибів